Мухаммед Сидки Сулейман (, Султанат Египет — ) — египетский государственный деятель, премьер-министр Египта (1966—1967).

Биография 

 1962—1966 гг. в должности министра отвечал за создание Асуанской плотины.
 1966—1967 гг. — премьер-министр Египта. На этот период пришлась Шестидневная война арабских стран с Израилем, завершившаяся их поражением,
 1971—1978 гг. — глава Центральной организации аудита Египта.

Источники 
 Arab Republic of Egypt - Central Auditing Organization 

Премьер-министры Египта